Comasteridae är en familj av sjöliljor. Comasteridae ingår i ordningen hårstjärnor, klassen sjöliljor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Comasteridae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hårstjärnor
Comasteridae